Alina (zangeres), een in België bekende zangeres van Russische afkomst.
 Granny Alina, een Zuid-Afrikaanse vrouw van wie sommigen denken dat ze een dochter van de laatste Russische tsaar is.
 Alina (film), een film uit 1950 van Giorgio Pastina met Gina Lollobrigida
 Alina (voornaam), een voornaam voor meisjes
 Alina (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen